Univers peut désigner :

Sciences 
 L'Univers, au sens cosmologique est l'ensemble de la matière dans l'espace et le temps ;
 Un univers, en logique mathématique, est un modèle de la théorie des ensembles ;
 L'univers, en théorie des probabilités, est l'ensemble des résultats possibles ;
 Les univers parallèles, en science fiction, sont des univers hypothétiques, voisins et différents du nôtre.

Littérature 
 L'univers étendu est l'ensemble des œuvres concernant un sujet (comme Star Wars) ;
 L'Univers est un journal français fondé en 1833 et dont Louis Veuillot fut directeur à partir de 1840 ;
 Univers est une revue de science-fiction française de gros tirage qui parut de 1975 à 1990 ;
 L'Univers, est un album hors-série de La Caste des Méta-Barons ;
 Tout l'Univers est une encyclopédie pour enfants.

Musique 
 Univers est un album de William Sheller paru en 1987.

En informatique et imprimerie 
 L'Univers (format de papier) est, en édition, un format de papier ;
 Univers est une police de caractères, en typographie.

Autres 
 Le Grand Architecte de l’Univers est la figure déiste vénérée par la franc-maçonnerie régulière.